Адольфіна, Адольфіне — жіноче ім'я

 608 Адольфіна — астероїд.
Багатозначні терміни